No debe confundirse con Maquehue.
Manquehue puede referirse a los siguientes artículos:

Arte

Música 
 Radio Manquehue FM, estación chilena de radio.

Televisión 
 Alto Manquehue, barrio ficticio de la telenovela chilena EsCool.

Cursos de agua 
 Manquehue, estero de Chile.

Deportes 
 Club Manquehue, institución deportiva chilena.
 Estadio Manquehue, recinto deportivo de Santiago, Chile.

Eminencias 
 Manquehue, cerro de la región Metropolitana de Santiago, Chile.
 Manquehue, colina de la región de O'Higgins, Chile.
 Cordón de Manquehue, cordillera chilena.
 Manquehue del Parrón, cerro de la región del Maule, Chile.

Empresas 
 Aguas Manquehue, empresa chilena de obras sanitarias.
 Gtd Manquehue, compañía chilena de telecomunicaciones.

Toponimia 
 Santa María de Manquehue, barrio de Santiago, Chile.

Transportes

Arterias viales 
 Manquehue, avenida de Santiago, Chile.

Buses 
 Manquehue, modelo de buses fabricado por la empresa chilena METALPAR.
 Manquehue II, otro modelo de MATALPAR.

Ferrocarril 
 Manquehue, estación del Metro de Santiago.

Enlaces externos